Dubai Duty Free Tennis Championships 2019 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 500 w sezonie 2019 z cyklu Dubai Duty Free Tennis Championships rozgrywany w dniach 25 lutego–2 marca 2019 roku w Dubaju na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 2 887 895 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 

2019 w tenisie ziemnym
2019
2019 w Zjednoczonych Emiratach Arabskich